Присяжню́к — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Присяжнюк, Анатолий Иосифович (род. 1953) — украинский инженер-механик и технолог, председатель Киевской областной государственной администрации.
 Присяжнюк, Андрей Александрович (1912—1982) — советский актёр театра, Народный артист СССР.
 Присяжнюк, Валерий Павлович (род. 1960) — украинский генерал-майор милиции.
 Присяжнюк, Игорь Васильевич (1977—2014) — украинский гребец-каноист, чемпион Украины.
 Присяжнюк, Василий Фёдорович (род. 1944) — украинский архитектор.

См. также 
 Присяжная